Персоналии:
 Чекменёв, Александр Владимирович (род. 1969) — украинский фотограф, фотожурналист.
 Чекменёв, Григорий Анатольевич (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Чекменёв, Николай Симонович (1905—1961) — советский писатель, прозаик,
 Чекменёв, Сергей Андреевич (1922—2008) — советский учёный, исследователь истории Северного Кавказа.